

Musica 
 Bluebird – brano dei Buffalo Springfield del 1967, dall'album Buffalo Springfield Again
 Bluebird – brano di Paul McCartney & Wings del 1974, dall'album Band on the Run
 Bluebird – brano della Electric Light Orchestra del 1983, dall'album Secret Messages
 Bluebird – album di Emmylou Harris del 1989
 Blue Bird – singolo di Ayumi Hamasaki del 2006
 Blue Bird – singolo degli Ikimono Gakari del 2008
 Bluebird – singolo di Miranda Lambert del 2019
 Bluebird Records – casa discografica statunitense

Altro 
 Nissan Bluebird – modello d'auto della Nissan
 Progetto BLUEBIRD – progetto della CIA per il controllo mentale (1951-1953)
 Blue Bird – film del 2011 diretto da Gust Van Den Berghe

Pagine correlate 
 The Blue Bird